Oratorio di Sant'Antonio (San Casciano dei Bagni) – chiesa di San Casciano dei Bagni
 Oratorio di Sant'Antonio (Serrazzano) – chiesa di Serrazzano, nel comune di Pomarance
 Oratorio di Sant'Antonio del Vescovo – chiesa del Palazzo dei Vescovi fiorentini, a Firenze 

 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Casella
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Finale Ligure
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Genova
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Mele
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Pescia
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Pieve Ligure
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Prato
 Oratorio di Sant'Antonio Abate – chiesa di Volterra
 Oratorio di Sant'Antonio abate della compagnia del Santissimo Sacramento – chiesa di San Giovanni d'Asso

 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – chiesa di Caldana
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – chiesa di Castro
 Oratorio di Sant'Antonio di Padova – chiesa di Morcote
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – chiesa di Siena
 Oratorio di Sant'Antonio da Padova – chiesa di Sozzi di Gusaliggio, frazione di Valmozzola
 Oratorio di Sant'Antonio – oratorio della Colombina di Bertonico

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Antonio